Zestienhoven (polder), een polder in Rotterdam
Zestienhoven (wijk), een wijk in Rotterdam
Rotterdam The Hague Airport (in de volksmond Vliegveld Zestienhoven), een vliegveld in Rotterdam
Park Zestienhoven, een park en toekomstige nieuwbouwlocatie in Rotterdam
RCSV Zestienhoven, een voetbalclub uit Rotterdam